Moreau Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moreau Township (Cole County, Missouri)
 Moreau Township (Moniteau County, Missouri)
 Moreau Township (Morgan County, Missouri)
 Moreau Township (South Dakota)